Spravedlnost může být:
 Spravedlnost v právu, lidských vztazích atd.

v místopise
 Spravedlnost (Lužické hory) – vrch v Lužických horách
 Spravedlnost (přírodní rezervace) – rezervace v okrese Děčín

v kultuře
 Spravedlnost (Star Trek) – epizoda první sezóny seriálu Star Trek: Nová generace
 Spravedlnost (Červený trpaslík) – 3. epizoda čtvrté řady seriálu Červený trpaslík
 Spravedlnost (seriál) – český televizní seriál (2017)
 ...a spravedlnost pro všechny – americký film z roku 1979

v politice
 Právo a Spravedlnost – dřívější název české politické strany
 Právo a spravedlnost – polská politická strana
 Spravedlnost pro důchodce – bývalá politická frakce v izraelském Knesetu
 Pákistánské hnutí za spravedlnost

v ekonomice
 Daňová spravedlnost

pomístní jméno
pomístní jméno Na Spravedlnosti nebo Na spravedlnosti – Český Brod, Havlíčkův Brod, Pardubice, Rakovník, Třebíč
pomístní jméno Pod spravedlností – Praha-Zbraslav, Velká Bíteš